Chris Turner peut faire référence à :

Sports 
 Chris Turner (né en 1987), quart-arrière du football américain ;  
 Chris Turner (né en 1969), joueur américain de baseball ;  
 Chris Turner (1951–2015), joueur et manager de football anglais Cambridge United de Peterborough United ;  
 Chris Turner (né en 1958), joueur de football anglais et manager de Sheffield Wednesday ;   
 Chris Turner (né en 1959), joueur international de football néo-zélandais ;  
 Chris Turner (né en 1987), joueur de football nord-irlandais ;  
 Chris Turner (né en 1990), joueur de football anglais ;  
 Chris Turner (né en 1960), gardien de but canadien à la retraite ;  
 Chris Turner (né en 1958), coureur de speedway anglais.

Autres 
 Chris Turner (né en 1972), politicien texan ;  
  (né en 1973), écrivain et homme politique écologiste canadien.

Voir aussi 
 Christopher Turner
 Christopher Turnor
 Kriss Turner, scénariste et producteur américain